Hutsberg bezeichnet:
 Hutsberg (Rhön), 639 m hoher Berg in der Rhön südlich von Helmershausen nahe Meiningen
 Hutsberg (Neustadt an der Aisch), 348 m hoher Berg südwestlich von Neustadt an der Aisch
 Hutsberg (Spessart), 506 m hoher Berg südöstlich von Pfaffenhausen (Jossgrund)

Siehe auch:
 Hutberg (Kamenz), 293 m hoher Berg und Ausflugsziel in der Nähe von Kamenz